Wasserstein steht für:

 Kalkablagerungen in sanitären Anlagen, siehe auch Kesselstein
 Japanischer Wasserstein, ein Abziehstein
 Wasserstein-Metrik, Metrik zwischen Wahrscheinlichkeitsmaßen (nach Leonid Vaseršteĭn)

Wasserstein ist der Name folgender geographischer Objekte
 Wasserstein (Gutensteiner Alpen), 964 m, bei Rohr im Gebirge, Niederösterreich
 Großer Wasserstein, ein Kalksteinriff in der Fränkischen Schweiz
 Wasserstein in Heidenreichstein, Geotop im Waldviertel, Niederösterreich

Wasserstein ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Wasserstein (* 1948), britischer Historiker
 Bruce Wasserstein (1947–2009), US-amerikanischer Investmentbanker
 Wendy Wasserstein (1950–2006), US-amerikanische Dramaturgin